Андреас Ассиотис (; ) — кипрский футболист, полузащитник. Сын Димитриса Ассиотиса.

Биография 
Воспитанник клуба АПОЭЛ. Дебютировал в его составе 26 октября 2015 года, выйдя на замену на 69-й минуте в матче 8-го тура чемпионата Кипра против «Неа Саламина» (9:0). В сезоне 2016/17 на правах аренды выступал за клуб второго дивизиона «Олимпиакос» (Никосия).

С 2017 года выступает за студенческую команду «», представляющую Университет штата Нью-Йорк в Олбани, США.

Достижения 
АПОЭЛ
 Чемпион Кипра: 2015/16

Личная жизнь 
Его отец Димитрис Ассиотис (р. 1971) — также был футболистом, сыграл 6 матчей за сборную Кипра.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ualbanysports.com

Футболисты Кипра
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия